Cohn est une variante du nom , souvent trouvée dans les pays germanophones ou chez les descendants de Juifs ayant résidé dans ces pays.

Personnalités 

 Al Cohn (1925-1988), un saxophoniste ténor, arrangeur et compositeur de jazz américain ;
 Albert Cohn (1814-1877), un philanthrope Juif naturalisé français ;
 Alexander Cohn (1876-1951), un homme de loi allemand ;
 Alfred A. Cohn (1880-1951), un scénariste et monteur américain ;
 Arthur Cohn (1927-), un producteur de film suisse ;
 Arthur Cohn (rabbin) (1862-1926), rabbin de Bâle (Suisse) de 1885 à 1926 ;
 Bernard Cohn (1940), un réalisateur français ;
 Berthold Cohn (1870-1930), un astronome français ;
 Edwin Cohn (1892-1953), un biochimiste ayant mis au point la méthode de fractionnement du plasma ;
 Emil Cohn (1854-1944), un professeur et physicien allemand ;
 Ferdinand Julius Cohn (1828-1898), un botaniste et microbiologiste allemand ;
 Hans Cohn (1894-1964), un compositeur d'études d'échecs ;
 Harry Cohn (1891-1958), un producteur américain ;
 Jacques Cohn (1916-1974), un enseignant juif orthodoxe français actif durant la Seconde Guerre mondiale ;
 James Cohn (1928), un compositeur américain ;
 Léo Cohn (1913-1945), un leader des Éclaireurs israélites de France ;
 Lionel Cohn (1939-), un rabbin français et israélien orthodoxe, philosophe, professeur à l'Université Bar-Ilan, traducteur de textes fondamentaux du judaïsme.
Lotte Cohn (1893-1983), une architecte israélo-allemande ;
 Marc Cohn (né en 1959), un chanteur-compositeur et musicien américain ;
 Marcus Cohn (-1998), un éducateur juif français, auteur du dictionnaire hébreu-français/français-hébreu publié par Larousse ;
 Marianne Cohn (1922-1944), une résistante allemande ;
 Marthe Cohn (1920-), une résistante française ;
 Martin G. Cohn (1893-1953), monteur et producteur américain ;
 Nellu Cohn (1956-), musicien, photographe, documentariste et homme de radio roumain ;
 Nik Cohn (né en 1946), un critique musical, fils de Norman Cohn ;
 Norman Cohn (1915-2007), un historien et écrivain britannique ;
 Paul Cohn (1924-2006), un mathématicien britannique d'origine allemande ;
 Roy Cohn (1927-1986), un avocat américain, notamment conseiller du sénateur Joseph McCarthy pendant le maccarthysme, puis de Donald Trump.
 Solomon Cohn (1822-1902), Breslau), rabbin orthodoxe allemand, gendre du rabbin Jacob Ettlinger. Il enseigne l'Homélie synagogale au Séminaire rabbinique Hildesheimer de Berlin:
 Tobias Cohn (1652-1729), un médecin polonais.
 Wilhelm Cohn (1859-1914), joueur d'échecs allemand.
 Willy Cohn (1888-1941), un professeur allemand.

 Noms composés 
  :
 Daniel Cohn-Bendit (né en 1945), un homme politique franco-allemand,
 Gabriel Cohn-Bendit (1936-2021), un homme politique français, frère du précédent ;
 Eric Cohn-Bendit (1902-1959), un avocat allemand, père des deux précédents.
 Marcelle Jefferson-Cohn (1898-1960), une actrice française.

 Personnages de fiction 
 Gengis Cohn, un personnage d'un roman de Romain Gary, le fantôme d'un Juif assassiné au cours de la Shoah hantant ses tortionnaires.

Voir aussi 
 Cohen

 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif
Patronyme allemand